«Жителі Іст-Енду» () — британська мильна опера, створена Джулією Сміт і Тоні Голландом, яка в даний час транслюється на телеканалі BBC One з 1985 року.

Сюжет

У ролях 

 Тоні О'Каллаґан — Оллі Волтерс
 Кейт Ентоні — Енні Ґрей
 Алекс Фернс — Тревор
 Хімеш Патель — Тамвар Масуд
 Нікола Даффетт — Деббі Бейтс
 Роберт Казінскі — Шон Слейтер
 Мона Гаммонд — Блоссом Джексон

Див. також 
 BBC

Примітки

Джерела 

 Сайт серіалу  

Драматичні телесеріали Великої Британії
Телесеріали англійською мовою
Мильні опери
Телесеріали BBC